Гандбо́льный клуб «Га́мбург» () — германский профессиональный гандбольный клуб из одноимённого города.

История 
Гандбольный клуб «Гамбург» был основан в 1999 году, когда он был сформирован из клубов «VfL Bad Schwartau» и «Любек», которые были переименованы и переехали в Гамбург. В Бундеслиге «Гамбург» начинает выступать в сезоне 2002/03 и в первом сезоне занял 8-е место. В сезоне 2005/06 «Гамбург» занял в Бундеслиге 10 место, выиграл кубок Германии и попал в Кубок европейских кубков. В следующем сезоне «Гамбург» занял в Бундеслиге 2-е место и выиграл Кубок победителей кубков. В период 2006—2011 «Гамбург» не опускался ниже третьего места, а в сезоне 2010/11 занял по итогам Бундеслиги первое место. С 2011 года результаты Гамбурга в Бундеслиге стали снижаться. В сезоне 2012/13 «Гамбург» победил в Лиге чемпионов ЕГФ. В январе 2016 года «Гамбург» был лишён лицензии. Игроки «Гамбурга» перешли в другие клубы. Из-за отзыва лицензии, «Гамбург» начал сезон 2016/2017 в 3-й лиге чемпионата Германии (Север).

Титулы 
 Чемпион Германии: 2011 (1 раз)
 Лига чемпионов ЕГФ: 2013 (1 раз)
 Кубок обладателей Кубков ЕГФ: 2007 (1 раз)
 Кубок Германии: 2006, 2010 (2 раза)
 Суперкубок Германии: 2004, 2006, 2009, 2010 (4 раза)

Сезоны 
Список сезонов клуба Гамбург в Бундеслиге с 2002 года:

Команда 
Текущий состав:

 Известные игроки

  Домагой Дувняк
  Торстен Янсен
  Игор Вори
  Олег Великий
  Юн Кён Син
  Дмитрий Торгованов
  Игорь Лавров
  Ханс Линдберг
  Кантен Мае
  Михаэль Краус
  Гийом Жиль
  Бертран Жиль
  Денер Яаанимаа
  Том Ветцель
  Алан Дамгорд
  Мортен Бьорре
  Паскаль Хенс
  Кшиштоф Лиевский
  Блаженко Лацкович
  Хоан Каньелес
  Томас Кнорр
  Роман Пунгартник
  Андрей Синяк
  Хенрик Тофт Хансен
  Йохан Петерссон
  Томас Свенссон
  Давор Доминикович
  Марцин Лиевский
  Зоран Джорджич
  Йоханнес Биттер
  Андрей Курчев
  Александру Шимику
  Ренато Вугринец
  Илия Брозович
  Каспер Ульрих Мортенсен

Примечания

Ссылки 

 http://www.hamburg-handball.de/

Гандбольные клубы Германии
Гандбол в Германии